Dendrogaster är ett släkte av kräftdjur. Dendrogaster ingår i familjen Dendrogastridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ascothoracider
Dendrogaster